Beleg van Amersfoort (1366), een beleg van 8 dagen door Albrecht van Beieren.
Beleg van Amersfoort (1427), tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Beleg van Amersfoort (1457), belegering door de stad Utrecht.
Beleg van Amersfoort (1492), de stad werd belegerd door een groepering van Maximiliaan van Oostenrijk.
Beleg van Amersfoort (1543), de stad wordt belegerd door veldheer Maarten van Rossum.
Beleg van Amersfoort (1572-1573), tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Beleg van Amersfoort (1579), tijdens de Tachtigjarige Oorlog onder Johan van Nassau.
Inname van Amersfoort (1629), tijdens de Tachtigjarige Oorlog onder Ernesto Montecuccoli op 14 augustus.
Beleg van Amersfoort (1672), tijdens het rampjaar door Franse troepen onder graaf Rochefort.
Inname van Amersfoort (1703), door de Staatse troepen van Utrecht onder het voorval De Plooierijen.